Benczur József (1728–1784) evangélikus iskolaigazgató
 Benczur József (1806–1886) evangélikus tanár